Dit is een lijst van planetoïden 3601-3700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3601) Velikhov || 1979 SP9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3602) Lazzaro || 1981 DQ2 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (3603) Gajdušek || 1981 RM || 5 september 1981 || Ladislav Brožek
|-
| (3604) Berkhuijsen || 5550 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3605) Davy || 1932 WB || 28 november 1932 || E. Delporte
|-
| (3606) Pohjola || 1939 SF || 19 september 1939 || Y. Väisälä
|-
| (3607) Naniwa || 1977 DO4 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3608) Kataev || 1978 SD1 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (3609) Liloketai || 1980 VM1 || 13 november 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3610) Decampos || 1981 EA1 || 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3611) Dabu || 1981 YY1 || 20 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3612) Peale || 1982 TW || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3613) Kunlun || 1982 VJ11 || 10 november 1982 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3614) Tumilty || 1983 AE1 || 12 januari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3615) Safronov || 1983 WZ || 29 november 1983 || E. Bowell
|-
| (3616) Glazunov || 1984 JJ2 || 3 mei 1984 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3617) Eicher || 1984 LJ || 2 juni 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3618) Kuprin || 1979 QP8 || 20 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3619) Nash || 1981 EU35 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3620) Platonov || 1981 RU2 || 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (3621) Curtis || 1981 SQ1 || 26 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (3622) Ilinsky || 1981 SX7 || 29 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3623) Chaplin || 1981 TG2 || 4 oktober 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (3624) Mironov || 1982 TH2 || 14 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina
|-
| (3625) Fracastoro || 1984 HZ1 || 27 april 1984 || W. Ferreri
|-
| (3626) Ohsaki || 1929 PA || 4 augustus 1929 || M. F. Wolf
|-
| (3627) Sayers || 1973 DS || 28 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (3628) Božněmcová || 1979 WD || 25 november 1979 || Z. Vávrová
|-
| (3629) Lebedinskij || 1982 WK || 21 november 1982 || A. Mrkos
|-
| (3630) Lubomír || 1984 QN || 28 augustus 1984 || A. Mrkos
|-
| (3631) Sigyn || 1987 BV1 || 25 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (3632) Grachevka || 1976 SJ4 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3633) Mira || 1980 EE2 || 13 maart 1980 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3634) Iwan || 1980 FV || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (3635) Kreutz || 1981 WO1 || 21 november 1981 || L. Kohoutek
|-
| (3636) Pajdušáková || 1982 UJ2 || 17 oktober 1982 || A. Mrkos
|-
| (3637) O'Meara || 1984 UQ || 23 oktober 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3638) Davis || 1984 WX || 20 november 1984 || E. Bowell
|-
| (3639) Weidenschilling || 1985 TX || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (3640) Gostin || 1985 TR3 || 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3641) Williams Bay || 1922 WC || 24 november 1922 || G. van Biesbroeck
|-
| (3642) Frieden || 1953 XL1 || 4 december 1953 || H. Gessner
|-
| (3643) Tienchanglin || 1978 UN2 || 29 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3644) Kojitaku || 1931 TW || 5 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (3645) Fabini || 1981 QZ || 28 augustus 1981 || A. Mrkos
|-
| (3646) Aduatiques || 1985 RK4 || 11 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (3647) Dermott || 1986 AD1 || 11 januari 1986 || E. Bowell
|-
| (3648) Raffinetti || 1957 HK || 24 april 1957 || La Plata Observatory
|-
| (3649) Guillermina || 1976 HQ || 26 april 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3650) Kunming || 1978 UO2 || 30 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3651) Friedman || 1978 VB5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3652) Soros || 1981 TC3 || 6 oktober 1981 || T. M. Smirnova
|-
| (3653) Klimishin || 1979 HF5 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3654) AAS || 1949 QH1 || 21 augustus 1949 || Universiteit van Indiana
|-
| (3655) Eupraksia || 1978 SA3 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3656) Hemingway || 1978 QX || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3657) Ermolova || 1978 ST6 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3658) Feldman || 1982 TR || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3659) Bellingshausen || 1969 TE2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (3660) Lazarev || 1978 QX2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3661) Dolmatovskij || 1979 UY3 || 16 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3662) Dezhnev || 1980 RU2 || 8 september 1980 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3663) Tisserand || 1985 GK1 || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (3664) Anneres || 4260 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3665) Fitzgerald || 1979 FE || 19 maart 1979 || A. Mrkos
|-
| (3666) Holman || 1979 HP || 19 april 1979 || J. C. Muzzio
|-
| (3667) Anne-Marie || 1981 EF || 9 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (3668) Ilfpetrov || 1982 UM7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3669) Vertinskij || 1982 UO7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3670) Northcott || 1983 BN || 22 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (3671) Dionysus || 1984 KD || 27 mei 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3672) Stevedberg || 1985 QQ || 22 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (3673) Levy || 1985 QS || 22 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (3674) Erbisbühl || 1963 RH || 13 september 1963 || C. Hoffmeister
|-
| (3675) Kemstach || 1982 YP1 || 23 december 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3676) Hahn || 1984 GA || 3 april 1984 || E. Bowell
|-
| (3677) Magnusson || 1984 QJ1 || 31 augustus 1984 || E. Bowell
|-
| (3678) Mongmanwai || 1966 BO || 20 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3679) Condruses || 1984 DT || 24 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (3680) Sasha || 1987 MY || 28 juni 1987 || E. F. Helin
|-
| (3681) Boyan || 1974 QO2 || 27 augustus 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (3682) Welther || 1923 NB || 12 juli 1923 || K. Reinmuth
|-
| (3683) Baumann || 1987 MA || 23 juni 1987 || W. Landgraf
|-
| (3684) Berry || 1983 AK || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (3685) Derdenye || 1981 EH14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3686) Antoku || 1987 EB || 3 maart 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (3687) Dzus || 1908 TC || 7 oktober 1908 || A. Kopff
|-
| (3688) Navajo || 1981 FD || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (3689) Yeates || 1981 JJ2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (3690) Larson || 1981 PM || 3 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (3691) Bede || 1982 FT || 29 maart 1982 || L. E. González
|-
| (3692) Rickman || 1982 HF1 || 25 april 1982 || E. Bowell
|-
| (3693) Barringer || 1982 RU || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (3694) Sharon || 1984 SH5 || 27 september 1984 || A. W. Grossman
|-
| (3695) Fiala || 1973 UU4 || 21 oktober 1973 || H. L. Giclas
|-
| (3696) Herald || 1980 OF || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (3697) Guyhurst || 1984 EV || 6 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3698) Manning || 1984 UA2 || 29 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (3699) Milbourn || 1984 UC2 || 29 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (3700) Geowilliams || 1984 UL2 || 23 oktober 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker|}

Planetoïdenlijsten